Zuidbuurt (Vlaardingen), een buurtschap in de gemeente Vlaardingen
 Zuidbuurt (Zoeterwoude), een buurtschap in de gemeente Zoeterwoude